Sandon (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
 Sandon (Italië), een plaats in de Italiaanse gemeente Fossò
 Sandon (Hertfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Hertfordshire